Ат-Юрюге () — топоним в России якутского происхождения.

 Ат-Юряге — река, левый приток р. Чыбыда, координаты 62°23'	121°17'.
 Ат-Юряге — река, левый приток р. Сартанг, координаты 65°48'	132°42'.
 Ат-Юряге — река, правый приток р. Тирехтях, координаты 66°59'	129°46'.

Примечания